De Noorse voetbalbeker 1985 (Noors: Norgesmesterskapet i fotball 1985) was de 80ste editie van de strijd om de Noorse voetbalbeker. Het voetbaltoernooi begon in mei met de eerste ronde en eindigde op 20 oktober 1985 met de finale in het Ullevaal Stadion in Oslo onder leiding van scheidsrechter Tore Hollung. Het toernooi werd gewonnen door Lillestrøm SK, dat in de eindstrijd met 4-1 te sterk was voor Vålerenga IF. Alle doelpunten van de winnende club kwamen op naam van André Krogsæter. De club won daarmee voor het eerst het nationale bekertoernooi.

Schema

1985
Noorwegen